Bahnhof Atago (jap. , Atago-eki) ist der Name folgender japanischer Bahnhöfe:
 in Noda, Präfektur Chiba: Bahnhof Atago (Chiba)
 in Matsushima, Präfektur Miyagi: Bahnhof Atago (Miyagi) und
 eines aufgegebenen in Asahikawa, Hokkaidō